Taurolema är ett släkte av skalbaggar. Taurolema ingår i familjen långhorningar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Långhorningar
Taurolema